Браничево:

 Браничево (у византийцев Βρανιτζοβα, у латинских писателей Brandiz, y арабского писателя Идризи Абрандис и Афранисофа, прежнее латинское Viminacium) — столица провинции Верхней Мёзии, при впадении Млавы в Дунай, близ теперешнего сербского Пожареваца. В начале XI в. город был столицей болгарского епископа, а потом резиденцией византийского наместника; в XIII в. попеременно попадал во власть болгар, венгров и сербов, а в XIV ст. пал окончательно, его именем стала обозначаться вся область между Моравой и Млавой.
 Браничево — историческая область в Сербии (Браничевский округ).
 Браничево — село в Болгарии.

Примечания